Nummelin ist der Familienname folgender Personen:

 Nils Nummelin (* 1921), finnischer Eishockeyspieler
 Petteri Nummelin (* 1972), finnischer Eishockeyspieler
 Timo Nummelin (* 1948), finnischer Fußball- und Eishockeyspieler